Le due Caroline sono due stati degli Stati Uniti d'America:
Carolina del Nord
Carolina del Sud